Mathesius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aron Mathesius (1736–1808), svensk präst
 Gabriel Mathesius
 Georg Mathesius (1732–1816),  kyrkohärde i Nykarleby, författare i ekonomiska och religioniska ämnen
 Johan Mathesius (1709–1765), ämbetsman, vicelandshövding, översättare
 Johannes Mathesius (1504–1565), reformator.
 Nils Aron Mathesius
 Paul Mathesius
 Per Niclas Mathesius (1711–1772), präst, riksdagsman

Efternamn